Грана може бити:

 Грана, део стабла

или:

 Грана (Нови Мароф), насеље у општини Нови Мароф, Хрватска
 Грана (Асти), насеље у округу Асти, Италија
 Грана (Бергамо), насеље у округу Бергамо, Италија
 , општина у Саксонија-Анхалт, Немачка

Види још 

 Грање (вишезначна одредница)